Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2000

Gospodarzem igrzysk była Australia.

Podczas tych igrzysk, siedem reprezentacji zdobyło pierwsze medale w historii igrzysk paraolimpijskich. Były to: Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Filipiny, Łotwa, Liban, Palestyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000

Bibliografia 
 

Letnie Igrzyska Paraolimpijskie, Sydney 2000